Danny Wilson (voetballer, 1960), Noord-Iers voetballer en voetbalcoach
Danny Wilson (voetballer, 1991), Schots voetballer